Der Volkswagen Damen Grand Prix 1990 war ein WTA-Tennis-Hallenteppichplatzturnier für Frauen in Leipzig. Es war als Turnier der Tier-III-Kategorie Teil der WTA Tour 1990 und fand vom 22. bis 30. September 1990 statt.

Im Einzel gewann Steffi Graf gegen Arantxa Sánchez Vicario mit 6:1 und 6:1. Im Doppel gewann die Paarung Lise Gregory / Gretchen Magers mit 6:2, 4:6 und 6:3 gegen Manon Bollegraf / Jo Durie.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1990
Tennisturnier in Leipzig